Пётр Его́ров:
 Егоров, Пётр Александрович (1909—?) — советский инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.
 Егоров, Пётр Васильевич (1922—2001) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Пётр Васильевич (1933—2005) — проректор Кемеровского политехнического института, лауреат Госпремии СССР.
 Егоров, Пётр Владимирович (род. 1953) — советский педагог.
 Егоров, Пётр Дмитриевич (1913—1996) — советский военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 
 Егоров, Пётр Иванович (1899—1967) — советский терапевт, член-корреспондент АМН СССР, генерал-майор медицинской службы.